2e Commando-brigade (Groot-Brittannië) - Britse voormalige legereenheid
 2e Commando-brigade (Turkije) - Turkse legereenheid